Ivanhorod se poate referi la:

Ivanhorod, sat în Regiunea Cerkasî, Ucraina
Ivanhorod, sat în Regiunea Cernihiv, Ucraina
Ivanhorod, sat în Regiunea Kirovohrad, Ucraina
Ivanhorod, sat în Regiunea Zaporijjea, Ucraina